Matalansalmensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matalansalmensaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Matalansalmensaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar